Stanča (Roemenië)
 Stanča (Servië)
 Stanča (Slowakije)